Fino all'alba – album di Brusco
Fino all'alba – album dei Califfo De Luxe
Fino all'alba – programma televisivo francese del 2020
Fino all'alba – singolo di Aiello del 2021